

Personnalités 

 Erlina Doho (née en 1975), peintre indonésienne ;
 Hattori Dohō (1657-1730), poète japonais de haïku ;
 Sidi Alamine Ag Doho, écrivain malien.

Localités 

 , localité de la province de Java oriental, en Indonésie ;
 , localité de la province de Java central, en Indonésie.